Scheibenreif ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Scheibenreif (1906–1975), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landwirt
 Herbert Scheibenreif (* 1952), österreichischer Musiker, Musikpädagoge, Musikproduzent, Musikmanager und Autor